Бектурганов — фамилия; имеет женскую форму Бектурганова.
 Бектурганов, Абдиманап Еликбаевич (род. 1958) — казахстанский учёный, доктор юридических наук.
 Бектурганов, Нуралы Султанович (род. 1949) — казахстанский политический деятель.
 Бектурганов, Ерсултан Утегулович (род. 1952) — казахстанский общественный и политический деятель.
 Бектурганов, Серик Чингисович (род. 1957) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана.
 Бектурганов, Сертай (1935—1988) — советский колхозник, тракторист совхоза «Раздольный» Кокчетавского района Кокчетавской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Бектурганов, Хасан Шайахметович (1922—1987) — советский партийный деятель, член ЦК КПСС (1976—1986).

Бектурганова 
 Бектурганова, Оразгуль (1919—?) — колхозница, звеньевая колхоза «Социалистический Казахстан», Герой Социалистического Труда (1948).